Jean-Baptiste Hertel de Rouville (1668-1722), personnalité militaire canadienne ;
 Jean-Baptiste-François Hertel de Rouville, (1708-1777), personnalité militaire canadienne ;
 René-Ovide Hertel de Rouville (1720-1792), magistrat canadien ;
 Jean-Baptiste-Melchior Hertel de Rouville (1748-1817), personnalité politique canadienne ;
 Jean-Baptiste-René Hertel de Rouville (1789-1858), personnalité politique canadienne.